NGC 5415 (другие обозначения — ZWG 336.32, NPM1G +70.0124, PGC 49610) — галактика в созвездии Малая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5415
Малая Медведица (созвездие)